Harry Cleaver ist der Name folgender Personen:

* Harry Cleaver (Fußballspieler) (1879–1953), englischer Fußballspieler
 Harry Cleaver (Politikwissenschaftler) (* 1944), US-amerikanischer Ökonom und Politikwissenschaftler